Sveti Simon je ime dveh Jezusovih apostolov:
Apostol Simon Peter - prvak apostolov in prvi papež
Apostol Simon Gorečnik - imenovan tudi Simon Kananej ali Simon Zelot